Сильце - знаряддя для вилову звірини.
 Сильце (роман) - роман Віллема Елсхота.

Див. також

 Сільце